Пилява — шляхетський герб.

Села:
 Пилява — Вінницька область, Тиврівський район
 Пилява — Київська область, Вишгородський район
 Пилява — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Пилява — Хмельницька область, Старосинявський район
 Пилява — Черкаська область, Канівський район

Див. також 
 Пілява